Молокова — название населённых пунктов в России:

 Молокова — деревня в Алапаевском муниципальном образовании Свердловской области.
 Молокова — деревня в Ирбитском районе Свердловской области.

См. также 
 Улица Молокова